Patsy (nummer), een single
 Patsy (1917), een film uit 1917
 Patsy (1921), een film uit 1921
 Patsy (2008), een film uit 2008
 Patsy (voornaam), een voornaam
 PATSY, een voormalige Belgische politieke partij
 3310 Patsy, een planetoïde